El título El tesoro puede referirse a:

Lugares 
 El Tesoro (Uruguay), un balneario situado al sur del departamento de Maldonado (Uruguay);
 el Parque Comercial El Tesoro, un centro comercial en Medellín (Colombia);

Obras 
 El tesoro (novela) (1985), novela del escritor español Miguel Delibes;
 El tesoro (película) (1988), película española dirigida por Antonio Mercero, basada en la novela anterior;
 «El tesoro» (poema) (The Hoard, 1962), poema del autor británico J. R. R. Tolkien publicado en su libro Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo;
 El tesoro (telenovela colombiana) (2016), telenovela colombiana.
 El tesoro (canción) (2017), canción de Él Mató a un Policía Motorizado.